Супердивизион 1999/2000 () — 36-й сезон чемпионата Алжира по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сезон 1999/00 на сайте rsssf.com 

1999/2000
Алжир
Алжир
1999 год в Алжире
Спорт в Алжире в 2000 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1999/2000